Wallisch ist der Familienname folgender Personen:

 Erna Wallisch (1922–2008), deutsch-österreichische KZ-Aufseherin und mutmaßliche NS-Verbrecherin
 Friedrich Wallisch (1890–1969), österreichischer Erzähler, Dramatiker, Lyriker, Arzt
 Gottlieb Wallisch (* 1978), österreichischer Pianist
 Koloman Wallisch (1889–1934), österreichischer sozialdemokratischer Politiker
 Michael Wallisch (* 1985), deutscher Boxer
 Paula Wallisch (1893–1986), österreichische sozialdemokratische Politikerin
 Raimund Wallisch (* 1969), österreichischer Schauspieler
 Stefan Wallisch (* 1970), in Südtirol lebender österreichischer Journalist und Buchautor
 Tom Wallisch (* 1987), US-amerikanischer Freeskier
 Wilhelm Wallisch (1862–1952), österreichischer Zahnmediziner